Coriolanus (toneelstuk), een toneelstuk van William Shakespeare.
Gaius Marcius Coriolanus, Romeins staatsman
Coriolanus (ouverture), een compositie van  Ludwig van Beethoven
Coriolanus (film), een film uit 2011 naar het toneelstuk van Shakespeare